В одиночному розряді тенісного турніру Generali Ladies Linz 2004, який проходив в рамках Туру WTA 2004, Амелі Моресмо здобула титул, у фіналі перемігши Олену Бовіну 6-2, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Амелі Моресмо (переможниця)
 Відсутня
 Серена Вільямс (2-ге коло)
 В Звонарьова (чвертьфінал)

 Надія Петрова (півфінал)
 Ай Суґіяма (чвертьфінал)
 Патті Шнідер (1-ше коло)
 Кароліна Шпрем (1-ше коло)
 Олена Бовіна (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Linz Open